Neustädt (Gerstungen), een dorp in de Duitse gemeente Gerstungen in Thüringen
 Neustädt (Wüstung), een verlaten dorp (Wüstung) in Sachsen-Anhalt, Duitsland

Zie ook
Neustadt